Název Žďárský potok má více vodních toků:

 Žďárský potok (přítok Klíšského potoka) – levostranný přítok Klíšského potoka v okrese Ústí nad Labem
 Žďárský potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Karlovy Vary
 Žďárský potok (přítok Starobuckého potoka) – levostranný přítok Starobuckého potoka v okrese Trutnov
 Žďárský potok (přítok Tálínského potoka) – levostranný přítok Tálínského potoka v  okrese Písek
 Žďárský potok (přítok Tiché Orlice) – levostranný přítok Tiché Orlice v okresech Pardubice a Rychnov nad Kněžnou
 Žďárský potok (přítok Úhlavky) – pravostranný přítok Úhlavky v okrese Tachov